Первая лига 1987/1988 () — 62-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1987/1988
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1987 году
Спорт в Чехословакии в 1988 году